В таблице указаны результаты выступлений Red Bull Racing в Формуле-1, начиная с сезона .

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (2005—2009) годов 

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Red Bull RB1
!rowspan=4| Cosworth TJ2005 V10
!rowspan=4| 
||

|-
| align="left" |  Дэвид Култхард

|-
| align="left" |  Кристиан Клин

||||||||

|-
| align="left" |  Витантонио Льюцци
||||||

||||||||||||||||||||||
|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Red Bull RB2
!rowspan=4| Ferrari 056 V8
!rowspan=4| 
||

||

|-
| align="left" |  Дэвид Култхард

||
|-
| align="left" |  Кристиан Клин

||||||||
|-
| align="left" |  Роберт Дорнбос
||||||||||||||||||||||||||||||

||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB3
!rowspan=3| Renault RS27 V8
!rowspan=3| 
||

||||

|-
| align="left" |  Дэвид Култхард

||||
|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB4
!rowspan=3| Renault RS27 V8
!rowspan=3| 
||

||

|-
| align="left" |  Дэвид Култхард

||
|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB5
!rowspan=3| Renault RS27 V8
!rowspan=3| 
||

||||

|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||||
|-
| align="left" |  Себастьян Феттель

||||
|}

Результаты выступлений (2010—2019) годов 

|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Red Bull RB6
!rowspan="3"| Renault RS27 V8
!rowspan="3"| 
||

|||

|-
| align="left" |  Себастьян Феттель

||||
|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||||
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Red Bull RB7
!rowspan="3"| Renault RS27 V8
!rowspan="3"| 
||

|||

|-
| align="left" |  Себастьян Феттель

||||
|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||||
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Red Bull RB8
!rowspan="3"| Renault RS27 V8
!rowspan="3"| 
||

||

|-
| align="left" |  Себастьян Феттель

||
|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Red Bull RB9
!rowspan="3"| Renault RS27 V8
!rowspan="3"| 
||

|||

|-
| align="left" |  Себастьян Феттель

||||
|-
| align="left" |  Марк Уэббер

||||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB10
!rowspan=3| Renault ENERGY F1-2014 V6
!rowspan=3| 
||

|||

|-
| align="left" |  Себастьян Феттель

||||
|-
| align="left" |  Даниэль Риккардо

||||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB11
!rowspan=3| Renault Energy  F1-2015 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|||

|-
| align="left" |  Даниэль Риккардо

||||
|-
| align="left" |  Даниил Квят

||||
|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Red Bull RB12
!rowspan=4| TAG Heuer (Renault RE16) 1,6 V6T
!rowspan=4| 
||

|-
| align="left" |  Даниэль Риккардо

|-
| align="left" |  Даниил Квят

||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| align="left" |  Макс Ферстаппен
||||||||

|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB13
!rowspan=3| TAG Heuer (Renault R.E.17) 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

||

|-
| align="left" |  Даниэль Риккардо

||
|-
| align="left" |  Макс Ферстаппен

||
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB14
!rowspan=3| TAG Heuer (Renault R.E.18) 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
| align="left" |  Даниэль Риккардо

|-
| align="left" |  Макс Ферстаппен

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Red Bull RB15
!rowspan=4| TAG Heuer (Honda R.A.619H) 1,6 V6T
!rowspan=4| 
||

|-
| align="left" |  Макс Ферстаппен

|-
|align="left"|  Пьер Гасли

||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Александр Албон
||||||||||||||||||||||||

|}

Результаты выступлений (2020—) 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB16
!rowspan=3| Honda R.A.620H 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!!!!!!!!!

|-
| align="left" |  Ферстаппен

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Албон

!!!!!!!!!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RB16B
!rowspan=3| Honda R.A.621H 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Перес

|-
|align="left"|  Ферстаппен

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull Racing RB18
!rowspan=3| Red Bull Powertrains
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Ферстаппен

|-
|align="left"|  Перес

|}

См. также 
 Red Bull Racing
 Scuderia Toro Rosso
 Результаты выступлений Toro Rosso в Формуле-1
 Red Bull

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды 
 Шасси Формулы 1 команды Red Bull Racing на WildSoft.ru 

R
Автогоночные команды Австрии
Команды Red Bull